Тайн Стеклейн (; род. , Орора) — американская актриса и танцовщица.

Биография 
Тайн Элайза Стеклейн родилась 11 августа 1988 года в городе Орора, штат Колорадо, США. С трех лет Тайн занималась танцами с несколькими преподавателями, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Имеет несколько наград в соревнованиях по танцам.

После окончания средней школы, Тайн переехала в Лос-Анджелес для продолжения профессиональной карьеры в танцах. В 17 лет она уже работала ассистентом преподавателя одной из танцевальных студий Лос-Анджелеса. В 2007 году дебютировала в кино.

В 2009—2010 годах Тайн в качестве танцовщицы должна была участвовать в туре «This Is It», который не состоялся из-за смерти Майкла Джексона. В 2010 году снялась в фильме «Бурлеск».

27 августа 2011 года вышла замуж за танцора Кори Андерсона.

В 2013 году она приняла участие в 17 сезоне шоу «Танцы со звёздами», где вместе со своим партнёром Биллом Найем, заняла 11 место.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Тайн на сайте Hollywood.com

Танцовщицы США